Název lázeň nebo lázně může znamenat:

 lázeň, sprchová nebo vanová koupel
lázně
místo s minerálními prameny a koupelemi
 1. Františkovy Lázně, město v okrese Cheb
 2. Janské Lázně, město v okrese Trutnov
 3. Konstantinovy Lázně, obec v okrese Tachov
 4. Lázeň (zámek), empírový zámek, u obce Chudenice v okrese Klatovy
 5. Lázně Bělohrad, město v okrese Jičín
 6. Lázně Běloves, část okresního města Náchod
 7. Lázně Bohdaneč, město v okrese Pardubice
 8. Lázně Darkov, část okresního města Karviná
 9. Lázně Jeseník, část okresního města Jeseník
 10. Lázně Kundratice, část obce Osečná v okrese Liberec
 11. Lázně Kynžvart, město v okrese Cheb
 12. Lázně Libverda, obec v okrese Liberec
 13. Lázně Toušeň, obec v okrese Praha-východ
 14. Lipová-lázně, obec v okrese Jeseník
 15. Mariánské Lázně, město v okrese Cheb
 16. Mšené-lázně, obec v okrese Litoměřice

místní názvy
 Karlovy lázně, lázně na Starém Městě pražském v městském obvodu Praha 1
 Žluté lázně, koupaliště s plovárnou v Praze-Podolí

jiný význam
 Československé státní lázně a zřídla – bývalý podnik pro organizaci lázeňské péče v totalitním Československu
 Pivní lázně – lázeňská procedura, při které se uživá horká koupel s obsahem chmelového a bylinného extraktu.

Související články 
 Baden (německy lázně)
 Spa (francouzsky lázeň) – lázeňské město v Belgii
 :Kategorie:Lázně
 Seznam článků s názvem obsahujícím „Lázně“

Rozcestníky - místopisné jméno